B23 ou B-23 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Douglas B-23 Dragon, un bombardier américain.

Routes 
  Bundesstraße 23, route fédérale allemande reliant Peiting à la frontière autrichienne ;
  Monaro Highway, route australienne reliant Canberra à  Cann River ;
  Autoroute espagnole B-23, voie rapide d'accès à l'ouest de Barcelone depuis Molins de Rei.

Sciences 
Chimie
 Nucleolar phosphoprotéine B23, une protéine nucléaire humaine aussi appelée NPM1.

Médecine
 Immunodéficience humaine virale, à l'origine d'autres affections précisées, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres